Le nom Brevard peut désigner :
 Brevard, une ville de Caroline du Nord ;
 le comté de Brevard en Floride.